Löbschütz – frazione della città tedesca di Grimma
 Löbschütz – frazione della città tedesca di Naumburg (Saale)